Scherrer kan syfta på:

 Eduard Scherrer
 Maxwell Scherrer Cabelino Andrade
 Rolf Scherrer
 Paul Scherrer Institut

Efternamn